Aldo Cosentino (né en 1947), boxeur français
Antonio Cosentino (1919-1993), skipper italien
Frank Cosentino (né en 1937), joueur canadien de football canadien et professeur
Jerome Cosentino (1932-1997), homme politique américain
Nadine Cosentino (1947-2020), peintre, pastelliste et dessinatrice française
Nicola Cosentino (né en 1959), homme politique italien